

Орешани — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Горне Орешани — село, громада округу Трнава, Трнавський край.
 Долне Орешани — село, громада округу Трнава, Трнавський край.